Fictief figuur
Seeley Booth, personage uit de Amerikaanse televisieserie Bones

Merknaam
Booth (motorfiets), Engels motorfietsmerk

Personen met de achternaam Booth
Albert Booth, Engels politicus
Cherie Booth, vrouw van de Britse politicus Tony Blair
Connie Booth, Amerikaans schrijfster en actrice
Cornelis Booth (1605-1678), burgemeester van Utrecht en arts
George Hoy Booth, echte naam van de Engelse komiek George Formby
John Wilkes Booth, moordenaar van Abraham Lincoln
Matthew Booth, Zuid-Afrikaans voetballer
Scott Booth, Schots voetballer
Sean Booth, helft van het Engelse muziekduo Autechre
Shirley Booth, Amerikaans actrice
William Booth, oprichter van het Leger des Heils